Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971 se dispute à Gstaad du 5 au .

Françoise Dürr remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Hunt.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Brenda Kirk et Laura Rossouw.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1971
Suisse
Compétition de tennis à Saanen
Sport en Suisse en 1971
Tennis en juillet 1971